Правда Севера — областная газета в Архангельской области. Издается с 1 апреля 1917 года (19 марта со старому стилю). Ранее носила названия «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» и «Волна». Выходит еженедельно форматом А3, объём 24 страницы. Тираж: 20 тысяч экземпляров. Тематика газеты — освещение событий в Архангельской области, аналитика и комментарии, обзор социальных вопросов и экономики, событий культурной и спортивной жизни.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-67640 от 10 ноября 2016 года.

Приложения: «Парламентский вестник».

Изъятие из продажи в киосках «Роспечать» в 2010 году 
По сообщению редакции газеты «Правда Севера» 28 мая 2010 года, в среду, из киосков Сети «Роспечать» был изъят свежий выпуск газеты. В тот же день из МУП «Роспечать» пришло предупреждение о расторжении договора на распространение «ПС». По информации издания, скорее всего данные события связаны с критикой в адрес мэра — Павленко В. Н., который, мог дать негласное распоряжение, так как «Роспечать» является муниципальным предприятием. Редакция обвиняет мэра в Препятствовании распространению информации. На МУП «Роспечать» «Правда севера» подала жалобу в антимонопольный комитет.

2016 год 
19 февраля 2016 года из печати не вышел очередной номер старейшей архангельской областной газеты «Правда Севера». Выход газеты приостановлен.

Возобновление выпуска газеты 
После почти полугодового перерыва, 17 августа 2016 года свет увидел свежий номер «Правды Севера». Газета резко сменила тактику распространения, пришла к новому графику выходов: один раз в две недели (позднее график выходов был изменён). Возобновилась почтовая, редакционная и корпоративная подписка. Газета кардинально изменила дизайн, сменился логотип. Главным редактором издания стал Денис Горин. Редактором газеты, как и до перерыва, осталась Светлана Лойченко.

100-летие газеты 
Свой вековой юбилей «Правда Севера» отмечала 16 мая 2017 года. В этот день в большом зале Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова состоялся большой торжественный вечер, в ходе которого коллектив газеты принимал поздравления и награды, ответственные лица их вручили, творческие коллективы исполнили свои номера.

К столетию газеты были приурочены и другие тематические мероприятия: были организованы выставки, в эфире телевизионного канала «Правда Севера» был показан цикл передач, посвящённый истории газеты, соответствующая рубрика появилась в самой газете, был напечатан второй тираж книги Сергея Доморощенова и Альберта Новосёлова «Наша главная газета», посвящённый «Правде Севера».

2018 год 
С начала 2018 года и по текущий момент газета вновь изменила график выходов. Свежие выпуски выходят еженедельно, при этом до 24 страниц сократилась полосность. Восемь страниц, содержащих телепрограмму и несколько других материалов, выходят в чёрно-белом варианте.

Награды 
В 1968 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 2018 году победы удостоилась статья Натальи Парахневич в номинации «Жизнь без барьеров» конкурса «Инвалид и общество».

Примечания

Ссылки 
 Сайт газеты 

Газеты Архангельской области